Drew Bledsoe – ex giocatore di football americano statunitense
 Eric Bledsoe – cestista statunitense
 Neal Bledsoe – attore canadese
 Tempestt Bledsoe – attrice statunitense